ou  (« l'assassinat » en français), peut faire référence à :

Cinéma et télévision 

 , le titre original du film L'Ultime Razzia réalisé par Stanley Kubrick en 1957 ;
  (), une série télévisée danoise diffusée sur DR1 de 2007 à 2012 ;
, une série télévisée américaine, remake de la précédente, diffusée sur AMC de 2011 à 2013 puis sur Netflix en 2014 ;
 Killing, un film japonais réalisé par Shin'ya Tsukamoto en 2018.

Patronyme 

 Claus Killing-Günkel (1963-), espérantiste allemand
 Laure Killing (1957-2019), actrice franco-écossaise
 Wilhelm Killing (1847-1923), mathématicien allemand
 Bivecteur de Killing
 Équation de Killing
 
 Forme de Killing
 
 
 Tenseur de Killing
 Tenseur de Killing-Yano
 Vecteur de Killing ou champ de Killing
 Vecteur de Killing conforme

Autres 
 , une série d'histoires criminelles en roman photo d'origine italienne, publiée en français sous le titre Satanik.
 On Killing, livre de Dave Grossman explorant la psychologie de l'acte de tuer.

Voir aussi